Живојин Ненадовић је био југословенски и српски филмски и позоришни глумац. Родио се 6. септембра 1921. године од оца Гаврила и мајке Евице, а умро је у Београду 24. септембра 1992. године.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950-те
|-
| 1955. || Ешалон доктора М. || /
|-
| 1956. || Потрага  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-те
|-
| 1975. || Позориште у кући (ТВ серија) || Јовановић
|-
| 1975. || Ђавоље мердевине (ТВ серија) || /
|-
| 1978. || Сироче (ТВ филм) || /
|-
| 1978. || Повратак отписаних (ТВ серија) || Агент
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-те
|-
| 1980. || Приповедања Радоја Домановића (ТВ серија) || /
|-
| 1980. || Врућ ветар (ТВ серија) || /
|-
| 1980. || Само за двоје (ТВ филм) || /
|-
| 1984. || Дивља патка (ТВ филм) || /
|-
| 1987. || Место сусрета Београд (ТВ филм) || /
|}

Спољашње везе 
 

Српски глумци
Југословенски глумци